Arthur Coussens (Tielt, 1 september 1883 – Ichtegem, 19 januari 1926) was een Belgisch rooms-katholiek priester en schrijver.

Levensloop 
Coussens liep humaniora in het Sint-Jozefscollegde in Tielt en onderging er de Vlaamsgezinde invloed van Cyriel Verschaeve. Tijdens zijn seminarieopleiding behoorde hij tot een kring van Vlaamsgezinde priesterstudenten, onder wie Honoré Maes, Albriek Beeuwsaert, Joris Buysschaert en Frans Dewitte. Door bisschop Gustavus Josephus Waffelaert werd hij op studiereis gestuurd naar Duitsland, wat bij hem een brede internationale belangstelling deed tot stand komen.

Coussens werkte mee aan Vlaamse en vooral Vlaamsgezinde tijdschriften, in de eerste plaats aan De Vlaamsche Vlagge, Jong Dietschland en Dietsche Warande en Belfort (DWB). Daarnaast werkte hij mee aan De Lelie (vanaf 1909), Nieuwe Wegen (Roeselare, 1910-1914), Het Vlaamsche Land en Averbode's Weekblad. Zijn vele artikels gewijd aan Cyriel Verschaeve bezorgde aan deze een stijgende bekendheid, meer bepaald bij de Vlaamsgezinde jongeren.

Zijn grote belezenheid van Duitse poëzie, zowel de vroeg-romantische als de nieuwe, en waarover hij een aantal opstellen publiceerde in DWB, oefende een sterke invloed uit op zijn oud-leraar Verschaeve. 

Na een kort leraarschap in Brugge, waar hij contacten onderhield met Seraphijn Dequidt, was Coussens in 1914-1918 aalmoezenier aan het front, waar hij opnieuw nauw samenwerkte met Verschaeve. Na de Eerste Wereldoorlog was hij een van de ondersteuners van de beginnende jonge uitgever Joris Lannoo in Tielt.

Publicaties 
 Pennetrekken uit Denemarken (1913), land waar hij onder de indruk kwam van de volkshogescholen. 
 Pennetrekken uit Engeland (1914).
 Pennetrekken uit Ierland (1921) uit. 

Coussens vertaalde werk van Berthold Auerbach, Sumas MacManus, John Newman, P.A. Sheehan en Stolz en vooral van de Deense schrijver Johannes Jørgensen, die hij in het Nederlandse taalgebied introduceerde en populair maakte.

Literatuur 
 Joris EECKHOUT, Arthur Coussens, Boekengids, 1926. 
 Joris EECKHOUT, Literaire Profielen, Deel III, 1929. 
 Romain VANLANDSCHOOT, De aanloop tot Verschaeves Rodenbachopstel van 1909, in: Verschaeviana, 1981. 
 Romain VAN LANDSCHOOT., Arthur Coussens, VWS-cahiers, nr. 91, 1981. 
 Romain VAN LANDSCHOOT, Joris Lannoo. Drukker en uitgever voor Vlaanderen 1891-1971, Tielt, 1984. 
 Romain VAN LANDSCHOOT, Hoogtij in de 19de eeuw (1848-1914), in: 300 Jaar College te Tielt. Van Schola Latina tot Sint-Jozefcollege, 1686-1986, 1986.
 Fernand BONNEURE, Arthur Coussens, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Deel 3, Torhout, 1986.
 Romain VAN LANDSCHOOT, Arthur Coussens, in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998.

Belgisch rooms-katholiek priester
Vlaams schrijver
Persoon binnen de Vlaamse Beweging
Belgisch militair in de Eerste Wereldoorlog
Vereniging West-Vlaamse schrijvers